Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 8001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 12 sierpnia 1929 do 3 kwietnia 1998. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

8001-8100

8101-8200

8201-8300

8301-8400

8401-8500

8501-8600

8601-8700

8701-8800

8801-8900

8901-9000

Przypisy 

Lista planetoid 008001-009000